Riksdagsvalet i Finland 2003 ägde rum den 16 mars. Antalet röstberättigade var 4 220 951, varav 47,8 % män och 52,2 % kvinnor.

Valresultat

Kandidater invalda i riksdagen 

Till ersättare valdes:

Källor

2003 i Finland
2003
Finland